Amerikai Egyesült Államok
Moundville (Alabama)
Moundville (Missouri)
Moundville (Wisconsin)
Moundsville (Nyugat-Virginia)